В парному розряді жіночого тенісного турніру Orange Warsaw Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Оса Свенссон і Ріта Гранде 7-5, 6–1.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

 Оса Свенссон /  Ріта Гранде (фінал)
 Сільвія Фаріна /  Каріна Габшудова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Orange Warsaw Open